Галактика зі спіральної еволюціонує в еліптичну

Об'єкти NGC
Велика Ведмедиця (сузір'я)
Галактики